Хав'єр Портільйо (іспанський футболіст)